Soziale Systeme bezeichnet:

 Soziales System, Begriff der soziologischen Systemtheorie
 Soziale Systeme (1984), Werk von Niklas Luhmann
 Soziale Systeme (Zeitschrift), Zeitschrift für soziologische Theorie seit 1995

Siehe auch:
 Sozialsystem